Paul James (ur. 1963) – kanadyjski piłkarz i trener
 Paul James (ur. 1982) – walijski rugbysta
 Paul James – amerykański aktor